Никола́й Бо́йко:
 Бойко, Николай Иванович (1931—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Николай Константинович (род. 1947) — Герой Украины.
 Бойко, Николай Макарович (1937—2014) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Бойко, Николай Павлович (1911—1995) — Герой Советского Союза.
 Бойко, Николай Трифонович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда (1936).